siliciumdioxide, SiO2
 siliciummonoxide, SiO